Easley Blackwood (bridger), vader
Easley Blackwood (componist), zoon